U 137 oder U-137 bzw. U137 steht für:

 SM U 137, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 137 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 U 137, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden
 U-137, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe
 U-137, sowjetisches U-Boot des Kalten Krieges, siehe Projekt 613 #Die Strandung von S-363

Abkürzung